Бэллимани:

 Бэллимани — малый город района Бэллимани в графстве Антрим Северной Ирландии.
 Бэллимани — район Северной Ирландии в графстве Антрим.